Дюнуа́ ():

Топонимы 
 Дюнуа — историческая область во Франции с центром в Шатодёне.
 Графство Дюнуа — феод на территории исторической области Дюнуа.

Персоналии 
 Жан де Дюнуа (1402—1468) — граф Дюнуа, полководец времён Столетней войны, соратник Жанны д’Арк.

Прочее 
 Замок Дюнуа — средневековый замок в Божанси, центральная Франция.